Паули — фамилия.

Фамилия 
 Паули, Бел (род. 1992) — британская актриса.
 Паули, Виктор Карлович (1950—2016) — советский и российский организатор энергетической промышленности, лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники.
 Паули, Вольфганг (1900—1958) — австрийский лауреат Нобелевской премии по физике за 1945 год.
 Паули, Вольфганг (шахматист) (1876—1934) — румынский шахматный композитор. Математик, астроном.
 Паули, Георг (1855—1935) — шведский художник.
 Паули, Иоганн (ок. 1455—1533) — немецкий писатель и католический богослов.
 Паули, Макс (1907—1946) — штандартенфюрер СС, комендант концлагерей Нойенгамме и Штуттгоф. 
 Густав-Теодор Паули или Паули, Федор Христианович (1817—1867), российский этнограф. член Русского географического общества, русский немец.
 Паули, Жегота (1814—1895) — польский историк-этнограф.
 Паули, Роза — немецкая артистка оперы.
 Паули, Самуэль Жан (1776—1821) — швейцарский конструктор стрелкового оружия, создатель первого в мире унитарного патрона (совместно с Ф. Прела), а также первого в мире ружья под унитарный патрон.
 Паули, Ханна (урождённая Хирш; 1864—1940) — шведская художница, супруга Георга Паули.

Иное 
 Паули — большой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. 
 (537) Паули — астероид, открытый в 1904 году.

См. также 
 Паоли
 Санкт-Паули
 Паулиг